Rodney Strasser (Freetown, 30 de março de 1990) é um futebolista da Serra Leoa. Atualmente joga no Lecce, na posição de meio-campista.

Naturais de Freetown
Futebolistas da Serra Leoa
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do NK Zagreb
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube